El nombre de Luis Miranda puede referirse a:

 Luis Miranda de Villafañe (siglo XVI), dramaturgo español.
 Luis Miranda Podadera (1889-1969), escritor español.
 Luis Miranda Nava (1956), político mexicano.
 Luis Miranda (1959), futbolista chileno.
 Luis Miranda (1997), futbolista colombiano.